Полумарафон Удине (ит. Maratonina Udine) — ежегодный полумарафон, который проводится в Удине, Италия. Традиционно проходит в сентябре. Является членом AIMS.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Полумарафоны